Oetter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Oetter (1937–2022), deutscher Jurist und Diplomat
 Friedrich Wilhelm Oetter (1754–1824), deutscher evangelischer Theologe und Lokalhistoriker
 Roland Oetter (1949–1985), deutscher Gitarrenbauer
 Samuel Wilhelm Oetter (1720–1792), deutscher Heraldiker und Hofpfalzgraf